Mysore steht für
 eine Stadt im südindischen Bundesstaat Karnataka, siehe Mysuru
 einen Distrikt im südindischen Bundesstaat Karnataka, siehe Mysuru (Distrikt)
 den ehemaligen Namen (bis 1973) des indischen Bundesstaats Karnataka, siehe Karnataka
 einen ehemaligen indischen Fürstenstaat, siehe Mysore (Staat)

Siehe auch:
 Mysorische Rakete